

Carriera

Club
Ha giocato nella massima serie dei campionati della Malesia, del Vietnam e di Singapore.

Nazionale
Ha esordito con la nazionale del Brunei nel 2006.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale bruneiana